The Vere kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 The Vere (ö i Storbritannien, lat 60,73, long -0,98), Skottland, Shetlandsöarna, 
 The Vere (ö i Storbritannien, lat 60,70, long -0,82), Skottland, Shetlandsöarna, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar